Termin -{PPO}- ima više značenja.
 Protoporfirinogen oksidaza
 Propilen oksid, industrijska hemikalija